Huttenkloas kan betrekking hebben op:
De bijnaam van een berucht misdadiger uit Twente uit de 18e eeuw, zie Klaas Annink
Een biermerk dat vernoemd is naar deze bijnaam, zie Huttenkloas (bier)